Лашко  —топоним и фамилия:

Топоним 
 Лашко — курортный город и община в Словении.

Фамилия 
 Лашко, Алексей Степанович (1918—?) — старший сержант, Герой Советского Союза, указ о награждении отменён.
 Лашко, Николай Фёдорович (1906—1985) — учёный-металловед.

 Лашко, Ирина Евгеньевна (род. 1973) — российская и австралийская прыгунья в воду, трижды призёр Олимпийских игр.

См. также 

 
 
 Лашковка
 Лашковицы